La famille de Monicault est une famille française qui a été anoblie au  pour une branche issue de Barthelémy Claude de Monicault, né à Valence en 1767.

Histoire 
La famille de Monicault est originaire du Cher, établie à Valence (Drôme) vers 1720, et anoblie à Lyon en 1816 sous la Seconde Restauration.

Cette famille a été admise à l'ANF le 25 mai 1946, et l'un de ses membres est entré au Jockey-Club.

Personnalités 
 Jacques Jean de Monicault de Villardeau (1686-1755), consul de France à Saint-Pétersbourg (1724-1733)
 Alexis de Monicault (1803-1875), petite-neveu du précédent, préfet, conseiller général (1852-1864) puis vice-président du Conseil général de l'Ain, officier de la Légion d'honneur ;
 Pierre de Monicault (1869-1953), petit-fils du précédent député de l'Ain (1919-1932), président du Conseil général de l'Ain (1942-1945), maire de Versailleux (1887-1940) ;
 Louis de Monicault, ambassadeur de France à Oslo (28 octobre 1950 - 12 mars 1955) ;
 Henri de Monicault (1903-1975), capitaine de frégate ;
 Xavier de Monicault (1923-1988), général de brigade ;
 Jean-Michel de Monicault (1951), maire de Croisy-sur-Eure (depuis 1995), chevalier de l'ordre national du mérite ;
 Jean de Monicault (1974), saint-cyrien, colonel, ancien chef de corps du 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi (2016-2018), adjoint au chef d'état-major particulier du président de la République (2021-), chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre du Mérite et croix de la valeur militaire ;
 Charles-Henri de Monicault, saint-cyrien, colonel dans les troupes de marine

Alliances 
Les principales alliances de la famille de Monicault sont : Puvis de Chavannes (1921), Hue de Carpiquet de Bougy, de Boissonneaux de Chevigny, des Plas, Guillaume de Sauville de La Presle (1966), Rozier de Linage (1973), de Ghaisne de Bourmont, Colonna de Giovellina (1993), etc.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Liste des familles françaises anoblies et/ou titrées au XIXe siècle

Famille noble française
Famille de Touraine et du Berry
Famille du Dauphiné
Famille de Monicault